Нескучный — посёлок в Бобровском районе Воронежской области России.

Входит в состав Верхнеикорецкого сельского поселения.

Население

Улицы 
 ул. Садовая.

Инфраструктура 
В поселке имеется отделение почтовой связи.

Примечания 

Населённые пункты Бобровского района